Prat (du latin pratus) signifie « pré » ou champ en breton.

Toponyme 

 Prat, commune de France en Bretagne ;
 Prat-Bonrepaux, commune de France située en Ariège ;
 Mauvezin-de-Prat, commune de France située en Ariège ;
 Avezac-Prat-Lahitte, commune de France située en Occitanie ;
 Prat de Comte, commune d'Espagne dans la province de Tarragone ;
 El Prat de Llobregat, commune d'Espagne dans la province de Barcelone ;
 Prat Peyrot, station de sports d'hiver du département du Gard.

Patronyme 

 Thérèse Le Prat (1895-1966), photographe française ;
 Casimir Prat (1955-), poète français ;
 Enric Prat de la Riba (1870 - 1917), homme politique espagnol catalaniste ;
 Éric Prat, acteur de théâtre français ;
 François Prat (1764-1833), homme politique français ;
 Henri Prat (1902-1981) biologiste français ; 
  ;
 Jean-François Prat, avocat d'affaires français ;
 Lionel Prat, footballeur français ;
Louis Prat (1879-1932), peintre français ;
Loÿs Prat (1879-1934), peintre français ;
Marlène Prat (1999-), grimpeuse handisport française ;
 Martin Prat, joueur français de rugby à XV ;
 Maurice Prat, joueur français de rugby à XV.
 Famille de Prat, famille subsistante de la noblesse française sur preuves d'admission aux états de Béarn en 1774

Divers 
 Poule de Prat, race de poule ;
 Gric de Prat, groupe de musique occitane ;
 Petigars Prat Carrabin, entreprise française de construction automobile créée en 1898.

Voir aussi 
 

Patronyme occitan
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France